Веселина може бити:

 , женско име

или:
 , село у општини Јелена, Бугарска
 , село у општини Лозница, Бугарска